Lužine (kemija) u prvotnom značenju, tekućine (osobito alkalne otopine) dobivene izluživanjem drvnoga pepela.

Naselja u BiH:
 Lužine (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Lužine (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo